Курейчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курейчик, Андрей Владимирович (род. 1980) — белорусский киносценарист, драматург, режиссёр, публицист.
 Курейчик, Виктор Михайлович (род. 1945) — научный работник, основатель научной школы в области эволюционного моделирования и интеллектуальных САПР на юге России.